

Источник 
Населённые пункты Первомайского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Первомайский район